Praça Rui Barbosa (Belo Horizonte)

Praça Rui Barbosa (Curitiba)
Praça Rui Barbosa (Porto Alegre)
Praça Rui Barbosa (Araçatuba)

Desambiguações de praças